Pterynotus ariomus är en snäckart som först beskrevs av Clench och Perez Farfante 1945.  Pterynotus ariomus ingår i släktet Pterynotus och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
ariomus